Il singolare del torneo di tennis Ostend Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Rochus che ha battuto in finale Johan Van Herck 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Stéphane Huet (primo turno)
 Filip Dewulf (quarti di finale)
 Jean-René Lisnard (primo turno)
 Xavier Malisse (secondo turno)

 Tommy Robredo (semifinali)
 Olivier Rochus (Campione)
 Stefano Tarallo (secondo turno)
 Luis Horna (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ostend Challenger 2000